Андре Бегеманн (; родился 12 июля 1984 года в Лемго, ФРГ) — немецкий профессиональный теннисист; победитель четырёх турниров ATP в парном разряде.

Общая информация 
Андре — один из двух детей Дитера и Карин Бегеманнов; его сестру зовут Каролина. Отец семейства некогда был полупрофессиональным спортсменом — футболистом, в какой-то момент своей карьеры играя за один из клубов во втором дивизионе чемпионата Германии.

До 12 лет Бегеманн-младший занимался теннисом и футболом и лишь в этом возрасте полностью переключился на теннис.

Андре в теннисе с семи лет; любимое покрытие — трава; лучший элемент игры — укороченный удар.

Спортивная карьера 

Между юниорским и основным взрослым периодом своей карьеры Бегеманн учился в США, параллельно играя в теннис в NCAA за своё учебное заведение:  в Малибу.

В 2008 году выиграл пять турниров в одиночном разряде из серии ITF Futures. Ещё по одному выиграл в 2009 и в 2011 году. В парном разряде на турнирах Futures начал побеждать ещё в 2005 году. В 2009 году он выиграл первый турнир из серии «челленджер» в Канкуне. В 2010 выигрывает ещё три парных турнира «челленджер» в Загребе, в Генуе и в Кали. В 2011 году выиграл ещё два парных «челленджера» в Стамбуле и Эккентале. В 2012 году с Джорданом Керром выиграл «челленджер» в Афинах. В июле в паре с Игорем Зеленаем дебютировал в основной сетке Уимблдонского турнира.

В сентябре 2012 года его основным партнёром становится Мартин Эммрих. С ним Андре выиграл «челленджеры» в Генуе, Щецине и Ташкенте. С ним же он впервые побеждает на турнире Мирового тура ATP в Вене. В январе 2013 года они вышли в финал турнира в Ченнаи.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (11)

Победы (9) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (2)

Финалы турниров ATP в парном разряде (11)

Победы (4) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (7)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (57)

Победы (37)

Поражения (20)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

 
 
 

Родившиеся в Лемго
Теннисисты Германии